Joël (boek), boek uit de Hebreeuwse Bijbel
Joël (Carry Slee), roman van Carry Slee
Joël (profeet), naamgever van het Bijbelboek
Joël (voornaam), een jongensnaam
Joël (zanger), de zanger van de hit "Een doodgewone kat"

Zie ook
Joel (doorverwijspagina)